Altenmarkt může označovat místa:
v Německu
 Altenmarkt an der Alz – obec v zemském okrese Traunstein, Bavorsko
v Rakousku
 Altenmarkt an der Triesting – městys v okrese Baden, Dolní Rakousy
 Altenmarkt im Pongau – městys v okrese Sankt Johann im Pongau, Salcbursko
 Altenmarkt bei Sankt Gallen – městys v okrese Liezen, Štýrsko
v Česku
 Altenmarkt – německé označení Staré Břeclavi

Externí odkazy